Konradów heißen folgende Orte in Polen:
 Konradów (Sośnie), Dorf in der Gemeinde Sośnie, Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen
 Konradów, Dorf in der Gemeinde Kodrąb, Powiat Radomszczański, Woiwodschaft Łódź
 Konradów (Urzędów), Dorf in der Gemeinde Urzędów, Powiat Kraśnicki, Woiwodschaft Lublin
 Konradów (Lądek-Zdrój) (ehem. Konradswalde), Dorf in der Gemeinde Lądek-Zdrój, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Konradów (Wałbrzych) (Konradsthal), Stadtteil von Wałbrzych, Woiwodschaft Niederschlesien
 Konradów (Głuchołazy) (Dürr-Kunzendorf), Dorf in der Gemeinde Głuchołazy, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln
 Konradów (Blachownia), Dorf in der Gemeinde Blachownia, Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien